Тыла-Йоль:
 Тыла-Йоль (посёлок железнодорожной станции) — посёлок в Урдомском сельском поселении Ленского района Архангельской области
 Тыла-Йоль (станция) — станция Северной железной дороги в Архангельской области